1831-1840